GAME – album delle Perfume
 Game – album dei Flow
 Game – elemento di una partita di tennis

Pagine correlate 
The Game